Ten Years After ("dieci anni dopo" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Ten Years After – gruppo musicale rock britannico
 Ten Years After – album dei Ten Years After del 1967
 Ten Years After – album dei Ten Years After del 1971
 Ten Years After – album dei Ten Years After del 1980
 10 Years After – album dei Jerusalem del 1988
 Ten Years After – album dei Theatre of Hate del 1993
 Ten Years After – album di Tommy Keene del 1996